Константин Вишневецкий:
 Вишневецкий, Константин Григорьевич (1914—1944) — участник Великой Отечественной войны, лётчик-истребитель, старший лейтенант Красной Армии, Герой Советского Союза.
 Вишневецкий, Константин Иванович (ум. 1574) — литовско-русский князь и магнат герба Корибут.
 Вишневецкий, Константин Константинович (1564—1641) — крупный военный и государственный деятель Речи Посполитой.
 Вишневецкий, Константин Кшиштоф (1633—1686) — князь из рода Вишневецких, государственный и военный деятель Речи Посполитой, воевода.